Michael Anti ist der Name folgender Personen:

* Michael Anti (Sportschütze) (* 1964), US-amerikanischer Sportschütze
 Michael Anti (Journalist) (* 1975), chinesischer Journalist und Blogger